Birmingham může být:

název měst a sídel
 Birmingham – město v Anglii
 Birmingham (Alabama) – město v Alabamě v USA

příjmení osob
 John Birmingham (astronom) – irský astronom
 John Birmingham (spisovatel) – australský spisovatel
 John Birmingham (politik) – britský politik, působil na Falklandských ostrovech

ostatní
 Birmingham (kráter) – starý kráter na přivrácené straně Měsíce
 Birmingham City FC – fotbalový klub z města Birmingham v Anglii